Ștefănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Ștefănescu (* 1993), italienische Rhythmische Sportgymnastin
 Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858–1918), rumänischer Schriftsteller und Politiker
 Costică Ștefănescu (1951–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Eugen Ștefănescu (* 1904), rumänischer Bobfahrer
 Ion Ștefănescu (1960–2014), rumänischer Fußballspieler 
 Iosefina Ștefănescu-Ugron, rumänische Handballspielerin
 George Ștefănescu (1914–2007), rumänischer Maler und Bühnenbildner
Sabba S. Ștefănescu (1902–1994), rumänischer Geophysiker
Sabba Ștefănescu (Paläontologe) (1857–1931), rumänischer Paläontologe